Sienkiewicz peut désigner :
 Boleslav Felix Robert « Bill » Sienkiewicz (1958), illustrateur américain.
 Henryk (Adam Aleksander Pius de Oszyk-) Sienkiewicz (1846-1916), écrivain polonais.
 Joseph Adam Sienkiewicz (1836-1898), diplomate français. 
 Karol Sienkiewicz (1793-1860), poète et historien polonais.